Мариетта () — женское имя и топоним в США.
  — город в Висконсине.
 Мариетта — город, административный центр округа Кобб, Джорджия.
 .
  — деревня в Иллинойсе.
 Мариетта — город в округе Лак-ки-Парл, Миннесота.
  — город в Миссисипи.
  — город в Огайо.
  — город в Оклахоме.
  — статистически обособленная местность в Оклахоме.
  — боро в Пенсильвании.
  — город в Северной Каролине.
  — город в Техасе.
 (2144) Мариетта — астероид

См. также 
  — статистически обособленная местность в Вашингтоне.
  — статистически обособленная местность в Южной Каролине.
 Martin Marietta — американская компания (химиндустрия, аэрокосмическое производство и электроника), существовавшая с 1961 по 1995 год.
  — американская оперетта 1910 года.
  — американский музыкальный фильм 1935 года по одноимённой оперетте.
 Мариэтта